Тютиков
 Тютиков, Иван Иванович (1893—1973) — художник, член Союза художников СССР, заслуженный художник РСФСР.

 Тютиков, Леонид Николаевич (1922—1983) — командир отделения разведки взвода управления 1214-го легкоартиллерийского полка 46-й легкоартиллерийской бригады 12-й артиллерийской дивизии Резерва Верховного Главнокомандующего, старший сержант.

 Тютиков, Семён Сергеевич (1806—1872) — генерал-майор, картограф, начальник топографической съёмки Царства Польского.